

Семяниці — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Семяниці — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Семяниці — село в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства